Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2012 vond plaats van 27 februari tot en met 3 maart 2012 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de twaalfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2012. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Gisela Dulko was als zevende geplaatst, maar moest zich vlak voor het toernooi wegens ziekte terugtrekken. Drie van de vier halvefinaleplaatsen werden veroverd door Italiaanse speelsters. Het derde reekshoofd Sara Errani versloeg daar de als eerste geplaatste Roberta Vinci. In de finale stond zij tegenover de als tweede geplaatste Flavia Pennetta, die voor de zevende keer in Acapulco een finale speelde. Na een verloren eerste set en de tweede set pas in de tiebreak te hebben gewonnen, wist Errani met een 6-0 score in de derde set voor het eerst in haar carrière het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-toernooizege; de eerste twee titels veroverde zij in 2008. De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de derde ronde door haar tweederondepartij tegen het achtste reekshoofd Alberta Brianti te winnen.

Dubbelspel – Titelhoudsters Marija Koryttseva en Ioana Raluca Olaru hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koryttseva was met Darija Jurak als vierde geplaatst, maar zij kwamen niet verder dan de tweede ronde waar zij werden verslagen door het Argentijnse team Dulko/Suárez, dat een wildcard voor het toernooi had gekregen. Het als tweede geplaatste Spaanse koppel Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja wist zonder setverlies de finale te bereiken – het was hun vierde finale in Acapulco, na 2007 (winst), 2009 en 2011. Ook het als eerste geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci kwam zonder setverlies de finale binnen, waar zij vervolgens het Spaanse team in twee sets versloegen. Na de toernooizege in Monterrey de week ervoor, was dit hun tweede titel van dit jaar; in totaal was het de zevende gezamenlijke titel voor Errani/Vinci. De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met de Georgische Anna Tatishvili; zij werden in de eerste ronde al uitgeschakeld.

Sara Errani won zowel het enkel- als het dubbelspeltoernooi. Het winnen van beide onderdelen van een WTA-toernooi is betrekkelijk zeldzaam. De vorige keer stond op naam van de Tsjechische Iveta Benešová, behaald tijdens het WTA-toernooi van Fez 2010.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 

| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Roberta Vinci
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Stéphanie Foretz-Gacon
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Michaëlla Krajicek
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Alberta Brianti
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=62
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Sara Errani
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Edina Gallovits-Hall
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Melinda Czink
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Roberta Vinci
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Michaëlla Krajicek
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Sara Errani
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Sara Errani
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Sara Errani  Roberta Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=ALT
| RD1-team02= Sharon Fichman  Sun Shengnan
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Alberta Brianti  Maria Elena Camerin
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Timea Bacsinszky  Johanna Larsson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=[5]
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Irina-Camelia Begu  Alizé Cornet
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Tímea Babos  Eva Birnerová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Maria Kondratjeva  Megan Moulton-Levy
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=[3]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Tatjana Malek  Jasmin Wöhr
| RD1-score08-1=61
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Alexandra Dulgheru  Stéphanie Foretz-Gacon
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=[9]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Gisela Dulko  Paola Suárez
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[11]
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Ana Paula de la Peña  Ivette López
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Darija Jurak  Marija Koryttseva
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Janette Husárová  Katalin Marosi
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Michaëlla Krajicek  Anna Tatishvili
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Līga Dekmeijere  Sophie Lefèvre
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Bron 
 Toernooischema WTA

Acapulco 2012
Acapulco